Ами () — покинутый аул в исторической области Малхиста, современный Итум-Калинский район Чеченской республики, входил в Мельхестинский сельсовет.

География 
Аул расположен на стыке Чечни, Грузии и Ингушетии, на правом берегу реки Бастыхи, к югу от районного центра Галанчож.

Ближайшие населённые пункты: на севере — бывшие аулы  Кай, Верхний Кий и Нижний Кий, на юго-востоке — бывший аул Басты, на юго-западе — аулы бывшие Бенесты, Цинчемехи, Икильчи и Нахорусты.

История 
Аул Ами был ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

В рамках Второй чеченской войны в Итум-Калинском районе и, непосредственно в Малхисте, с 17 декабря 1999 года по 15 февраля 2000 года проходила совместная специальная десантная операция пограничных войск ФПС РФ, десантно-штурмовых и артиллерийских формирований Министерства обороны РФ против чеченских вооружённых формирований и иностранцев поддерживавших ЧРИ (т. н. «Аргунский/Итум-Калинский десант»).

Примечания 
Комментарии

Источники

Пресса. Ссылки 
 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне